

Fotografia 
 Filip – sistema stereoscopico cecoslovacco commercializzato nel 1971 dalla ditta Filmové laboratoře Gottwaldov

Onomastica 
Filip – forma in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Filippo

Persone 
Felicia Filip – soprano rumeno
Guido De Filip – canottiere italiano
Ioan Filip – calciatore rumeno
Lucian Filip – calciatore rumeno
Miroslav Filip – scacchista ceco
Steliano Filip – calciatore rumeno

Pagine correlate
Philip
Filippo (disambigua)